Набо́рное произво́дство, набо́р — совокупность процессов составления печатной формы для воспроизведения с неё оттиска. Форма составляется из отдельных литер и пробельных материалов.

Различают следующие способы набора:
 металлический (ручной, горячий буквоотливной, горячий строкоотливной);
 фотонабор;
 компьютерный набор.

Также набором называют результат наборного производства — гранки, свёрстанные полосы, печатную форму.

Литература 
 Коломнин П. П. Краткие сведения по типографскому делу. Санкт-Петербург, 1899.
 Коломнин П. П. Краткие сведения по типографскому делу. М. : Издательство Студии Артемия Лебедева, 2008. 712 с. ISBN 978-5-98062-015-8.
 Friedrich Bauer. Handbuch für Schriftsetzer. 2. Auflage. Verlag Klimsch & Co, 1905.
 Фридрих Бауэр. Руководство для наборщиков / Перевод В. Анисимова и Т. Шиварса. СПб., 1910. - перев. со 2 нем. изд. в твёрдой обложке (переиздания: 1911 - тот же перев. со 2 нем. изд в мягкой обложке; 1923 и 1926 - сокращённое переиздание «Техника набора»; 1925 - сжатый перев. с 5 нем. изд. «Азбука наборщика»; 1930 - перев. с 7 нем. изд. 1926 года)
 
 Воскресенский М. И., Колосов А. А. Наборные процессы и переработка текстовой информации. Книга, 1989. 432 с. ISBN 5-212-00102-1.

Примечания

Ссылки 
 Полянский Н. Н., Карташева О. А., Надирова Е. Б. История производства печатных форм классических видов и способов печати (учебное пособие МГУП). Глава 1. История производства форм типографской печати. 1.1. Текстовые наборные печатные формы. 1.1.3. Механизация и автоматизация наборных процессов. Центр дистанционного образования Московского государственного университета печати (МГУП) // hi-edu.ru

 
Издательское дело
Типографика